A Because of You jelentheti a következőket:

Albumok 
 Because of You (James Darren album)
 Because of You (Ne-Yo-album)
 Neo Ddaemunae (Because of You), After School EP
 Because of You (The Kings-album)

Kislemezek 
 Because of You (1940-dal)
 Because of You (98 Degrees-dal)
 Because of You (Ayumi Hamasaki-dal)
 Because of You (Gabrielle-dal)
 Because of You (Kelly Clarkson-dal)
 Because of You (Marques Houston-dal)
 Because of You (Ne-Yo-dal)
 Because of You (Nickelback-dal)
 Because of You (Billie Piper-dal), a Walk of Life albumról
 Because of You (The Cover Girls-dal)
 Because of You (Dexys Midnight Runners-dal)
 Because of You (Kyla-dal) a Not Your Ordinary Girl albumról
 Because of You (Letters to Cleo-dal) a Go! albumról
 Because of You (Meat Loaf-dal) a Couldn't Have Said It Better albumról
 Because of You (Skunk Anansie-dal) a Smashes and Trashes albumról
 Because of You (Unwritten Law-dal) a Here's to the Mourning albumról